"Julcán" pode ser:
 Julcán (província), no Peru
 Julcán (distrito de Julcán), no Peru
 Julcán (distrito de Jauja), no Peru

Desambiguações de topônimos